En Pologne, Tarczyn désigne:
dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Tarczyn, un village.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Tarczyn, ville
 Gmina de Tarczyn.